Roberto Siorpaes (1938), sciatore alpino italiano
Roberto Siorpaes (1964), bobbista italiano